

События 
 Строительство моста через Геллеспонт. Завоевание Дарием I Фракии (Скудры) и превращение её в сатрапию.
 Поход персов против скифов.

Китай 
 29-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной луский гун из Ганьхоу прибыл в Юнь. Его посетил циский сановник Гао Чжан, неучтиво с ним обращавшийся. Циский князь назвал себя в письме «владыкой». Гун устыдился и вернулся в Ганьхоу, куда Цзи Пин-цзы посылал ему небольшое содержание. Вэйский гун подарил ему лошадь.
 В 4 луне, в день гэн-цзы умер луский сановник Шу И.
 В 10 луне в Юнь произошло восстание.
 На съезде князей говорилось о наказании разбитых соперников чжоуского вана.
 Фань Сянь-цзы при поддержке Чжунхан Иня подготовил судебник «Син-шу». Эти действия осудили цзиньский историограф Мо и Конфуций.
 Первое упоминание о плавке железа в Китае.

См. также

Примечания